Lode puede referirse a:

 Lode (Cambridgeshire), Inglaterra
 LODE, acrónimo de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, de España.
 Lodè, localidad italiana.